Bundestagswahlkreis 251 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Würzburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Schweinfurt (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Reinickendorf (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Spandau (1990)